

Geografia
 Kismet (Califórnia)
 Kismet (Kansas)
 Kismet (New York)

Tecnologia

 Kismet, programa para redes sem fio
 Kismet (robô), robô que simula emoções humanas
 Akismet, de "Automattic Kismet" [sic], filtro de spam para servidores

Arte e literatura

Teatro
 Kismet (peça), peça de 1911 de by Edward Knoblock
 Kismet (musical), versão musical de 1953

Filmes
 Kismet (1920), estrelado por Otis Skinner e dirigido por Louis J. Gasnier
 Kismet (1930), estrelado por Loretta Young e Otis Skinner
 Kismet (1932), filme hindu dirigido por Baburao Patel
 Kismet (1943), filme hindu dirigido por Ashok Kumar
 Kismet (1944), estrelado por Ronald Colman e Marlene Dietrich
 Kismet (1955), dirigido por Vincente Minnelli e baseado no musical de 1953

Quadrinhos
 Kismet (Marvel Comics), uma super-heroína

Música
 Kismet (Jesca Hoop), disco de 2007
 Kismet (Adriana Evans), disco de 2005

Desambiguação